Појам Рогозно може да се односи на:

 Рогозно (Пољска), град је у Пољској у Војводству великопољском
 Рогозно (планина), планина у Србији